Abbazia di Santa Maria di Acqualunga – abbazia di Frascarolo in provincia di Pavia
 Acqualunga – fontanile della città metropolitana di Milano
 Acqualunga – frazione di Borgo San Giacomo in provincia di Brescia
 Acqualunga Badona – frazione di Paderno Ponchielli in provincia di Cremona
 Acqualunga Sant'Abbondio – antico comune italiano che dal 1757 risulta essere aggregato a Persico Dosimo in provincia di Cremona